Stenella attenuata — небольшой тропический дельфин.

Описание 
Имеет длинную тонкую морду, чёрную спину, белый живот и горло. Длина новорожденного детёныша 80—90 см, в то время как взрослые особи достигают 2,5 метров в длину и весят 120 кг. Проявляет сильный полиморфизм в размерах и окраске. Самая значительная разница между прибрежными и пелагическими популяциями. Прибрежные формы больше и более пятнистые. Половая зрелость достигается в 10 лет у самок и 12 лет у самцов. Они живут около 40 лет.

Места обитания и образ жизни 
Пантропический вид, встречается во всех океанах от примерно 40 ° с.ш до 40 ° ю. ш., более распространён в низких широтах. Ареал охватывает и некоторые закрытые моря, например, Красное море и Персидский залив, но не включает Средиземное море.

Питание 
Кормом служит небольшая рыба, кальмары и ракообразные.

Литература 
 Hammond, P.S., Bearzi, G., Bjørge, A., Forney, K.A., Karkzmarski, L., Kasuya, T., Perrin, W.F., Scott, M.D., Wang, J.Y. , Wells, R.S. & Wilson, B. 2012. Stenella attenuata
 Pantropical Spotted Dolphin by William F. Perrin in Encyclopedia of Marine Mammals pp. 865—867.

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Млекопитающие Атлантического океана
Млекопитающие Тихого океана
Млекопитающие Индийского океана
Животные, описанные в 1846 году